Aley kan syfta på följande platser:

Libanon 

 Caza de Aaley, distrikt, Libanonberget, 
 Aaley (distriktshuvudort i Libanon), Libanonberget, 

Robotskapade Libanonförgreningar